Oras Schandossow ist der Name folgender Personen:

* Oras Schandossow (Politiker) (1899–1938), kasachisch-sowjetischer Politiker
 Oras Schandossow (Ökonom) (* 1961), kasachischer Ökonom